Ву́лиця Паторжи́нського — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Паторжинського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Паторжинського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Паторжинського — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Паторжинського — вулиця в місті Луцьк.

Вулиці, названі на честь людей